NGC 3926A
NGC 3926B